Касарес-де-лас-Урдес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Урдес. Занимает площадь 20,75 км². Население 522 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса